Константин Палеолог () — имя нескольких представителей династии Палеологов:
 Константин XI Палеолог — последний император Византии.
 Константин Палеолог — византийский военачальник, брат императора Михаила VIII Палеолога.
 Константин Палеолог — византийский военачальник, сын императора Михаила VIII Палеолога.
 Константин Палеолог — деспот, сын императора Андроника II Палеолога.